Ramond kan som auktorsförkortning betyda:

 Louis Ramond
 Louis François Ramond de Carbonnière

Robotskapade auktorsförkortningar